Carpignano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Carpignano Sesia, kommun, Piemonte, Provincia di Novara, 
 Carpignano (ort i Italien), Kampanien, Provincia di Avellino, 

Robotskapade Italienförgreningar